Diaxenes är ett släkte av skalbaggar. Diaxenes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Diaxenes